Varenius ist der Familienname folgender Personen:

 August Varenius (1620–1684), deutscher lutherischer Theologe
 Bernhard Varenius (1622–1650 oder 1651), deutscher Geograph
 Heinrich Varenius (1595–1635), deutscher lutherischer Theologe